Nickelsgraben bezeichnet:

 Nickelsgraben (Main), linker Zufluss des Mains nahe Erlabrunn, Landkreis Würzburg, Bayern
 Nickelsgraben (Sinn), rechter Zufluss der Sinn nach Wildflecken, Landkreis Bad Kissingen, Bayern